Сэр А́ртур Джон Ги́лгуд (; 14 апреля 1904, Лондон, Великобритания — 21 мая 2000, Уоттон Андервуд, близ Эйлсбери, там же) — английский актёр и театральный режиссёр, один из крупнейших исполнителей шекспировских ролей в истории британского театра. Обладатель всех основных исполнительских премий: «Оскара», «Грэмми», «Эмми», «Тони», а также премий BAFTA, «Золотой глобус», награды Лоренса Оливье и японской «Императорской премии» (1994).

Биография 

Отец Джона Гилгуда был католиком и происходил из литовского шляхетского рода Гелгудов () герба Дзялоша. Мать была протестанткой, племянницей актрисы Эллен Терри и двоюродной сестрой Гордона Крэга.

Карьера

Театральные работы 
Один год Гилгуд учился в театральной школе леди Бенсон и год — в Академии театрального искусства на Гауэр-стрит. Дебютировал в 1921 году на сцене лондонского театра «Олд Вик» в роли Герольда «Генрихе V» У. Шекспира. В течение последующего полувека (до 1977 года) Гилгуд переиграл все крупные роли шекспировского репертуара. Среди лучших его ролей — Ричард II и Гамлет, которого Гилгуд впервые сыграл в театре «Олд Вик» в 1929 году и в дальнейшем, на протяжении пятнадцати лет, играл в разных театрах Лондона, а также Просперо в «Буре» и Короле Лире, сыгранные им в «Олд Вик» и в шекспировском Мемориальном театре в Стратфорде-на-Эйвоне

С успехом Джон Гилгуд выступал в пьесах А. П. Чехова: в 1924 году на сцене Оксфордского театра «Плейхаус» он сыграл Петю Трофимова в «Вишнёвом саде», в 1936 году, в «Нью тиетр», — Треплева в «Чайке» и в 1938 году — Вершинина в «Трёх сёстрах» на сцене Королевского театра.

Как режиссёр Гилгуд дебютировал в 1932 году в Оксфорде, поставив в университетском театре «Ромео и Джульетту» с Пегги Эшкрофт в роли Джульетты. В 1935 году Гилгуд самостоятельно поставил «Ромео и Джульетту». В этой нашумевшей постановке он исполнил сразу несколько ролей, чередуясь с начинающим Лоренсом Оливье, впоследствии ставшим его основным соперником в борьбе за главные роли в пьесах шекспировского репертуара.

В послевоенные годы Гилгуд всё чаще выступал в качестве режиссёра; среди поставленных им спектаклей — «Вишнёвый сад» в 1954 году в «Театре лирик» и инсценировка романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» в «Нью тиетр» в 1946 году, в которой он исполнил роль Раскольникова.

По случаю коронации Елизаветы II был посвящён в рыцари. В том же 1953 году Гилгуд был условно осуждён за «систематическое непристойное поведение в общественных туалетах». Зная о его гомосексуальности, на следующем представлении публика поднялась со своих мест и устроила ему овацию.

В 1968 году сыграл царя Эдипа в спектакле, поставленном Питером Бруком; с этим спектаклем гастролировал в СССР.

Работы в кино 
Гилгуд пренебрежительно относился к своим киноролям, считая единственной стоящей работой роль умирающего писателя во франко-швейцарском фильме 1977 года «Провидение» режиссёра Алена Рене. Тем не менее, в кино он снимался с 1924 года, а в 1936 году исполнил главную роль в «Секретном агенте» Альфреда Хичкока. За «Убийство в „Восточном экспрессе“» (1974, режиссёр Сидни Люмет) он был удостоен премии «BAFTA»; за роль острослова-дворецкого в комедии «Артур» (1981) — «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана (в возрасте 76 лет). Сыграл роли второго плана в биографических драмах «Человек-слон» (1981, режиссёр Дэвид Линч), «Елизавета» (1991, режиссёр Шекхар Капур) , Ганди (режиссёр Ричард Аттенборо) и «Блеск» (1996, режиссёр Скотт Хикс). В 1991 году исполнилась его мечта сыграть Просперо — в «Книгах Просперо», снятой Питером Гринуэем экранизации шекспировской «Бури», Гилгуду принадлежат почти все диалоги. Гилгуд также сыграл в нескольких фильмах, связанных со Средневековьем и мифах о Короле Артуре — «Сердце дракона», «Первый рыцарь», «Великий Мерлин».

Фильмография

Кино

Телевидение

Награды и номинации

Литература

Примечания 

Лауреаты премии «Тони»
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты Императорской премии Японии
Лауреаты премии Лоренса Оливье
Лауреаты премии «Грэмми»
Осуждённые по антигомосексуальному законодательству
Люди, чей прах был развеян
Киноактёры Великобритании
Почётные доктора Брандейского университета
Лауреаты Специальной премии Общества лондонского театра